Java Oriental puede referirse a:

 Provincia de Java Oriental, una unidad administrativa de Indonesia;
 Estado de Java Oriental, antigua área autónoma de Indonesia;